Altschul oder Altshul ist von seiner Herkunft ein Jüdischer Name der Aschkenasim. Er ist abgeleitet von der ältesten nicht mehr erhaltenen Altschul-Synagoge in Prag.

Namensträger 
 Annie Altschul (1919–2001), österreichische Pflegewissenschaftlerin und Hochschullehrerin
 Barry Altschul (* 1943), US-amerikanischer Musiker
 Elias Altschul (1812–1865), böhmischer Arzt und Homöopath
 Eugen Altschul (1887–1959), deutschamerikanischer Ökonom
 Lutz Altschul (Louis V. Arco; 1899–1975), österreichischer Schauspieler
 Pavel Altschul (1900–1944), tschechischer Journalist, Herausgeber und Fotograf
 Rudolf Altschul (1901–1963), kanadischer Anatom
 Serena Altschul (* 1970), US-amerikanische TV-Journalistin
 Stephen Altschul (* 1957), US-amerikanischer Mathematiker
 Walter Altschul (1883–1942), tschechoslowakischer Röntgenologe und Opernsänger

Einzelnachweise 

Familienname
Jüdischer Personenname